

Nom de famille 

 Basil Kenyon (1918-1996), joueur de rugby international sud-africain ;
 Cynthia Jane Kenyon (1954-), biologiste moléculaire américaine ;
 Doris Kenyon (1897-1979), actrice et chanteuse américaine ;
 Dorothy Kenyon (1888-1972), avocate, juge, féministe et activiste politique américaine ;
 Frederic George Kenyon (1863-1952), papyrologue britannique ;
 Jim Kenyon, homme politique yukonnais, canadien ;
 John Kenyon (1784-1856), fils de riches propriétaires d'une plantation en Jamaïque ;
 Kathleen Kenyon (1906-1978), archéologue britannique ;
 Kay Kenyon (1956-), auteur américain de romans de science-fiction et de fantasy ;
 Lloyd Tyrell-Kenyon (4e baron Kenyon) (1864-1927), homme politique et pair britannique ;
 Lloyd Tyrell-Kenyon (5e baron Kenyon) (1917-1993), administrateur universitaire britannique, membre de la Chambre des lords, fils du précédent ;
 Michael Kenyon (1931-2005), écrivain britannique devenu citoyen américain, auteur de roman policier ;
 Peter Kenyon (1954-), chef exécutif de Chelsea Football Club ;
 Phil Kenyon (1956-), joueur de squash anglais ;
 Sandy Kenyon (1922-2010), acteur américain ;
 Sherrilyn Kenyon (1965-), romancière et essayiste américaine ;
 William Kenyon-Slaney (1847-1908), homme politique, militaire et sportif anglais.

Autres 
 Kenyon College, université d'arts libéraux privée située à Gambier en Ohio.
 Kenyon (Minnesota)